El Torneig de Sofia 2019, oficialment conegut com a Sofia Open 2019, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 10 de febrer del 2019 a l'Arena Armeec de Sofia, Bulgària.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019